The Visitors:

 The Visitors — восьмой и последний студийный альбом шведской группы ABBA.
 The Visitors — заключительный сингл с одноимённого альбома шведской группы ABBA.

См. также 
 Посетитель